De International Darts Open 2017 was de elfde van twaalf Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 22 tot en met 24 september in Riesa, Duitsland.

Peter Wright schreef het toernooi op zijn naam door in de finale met 6–5 te winnen van Kim Huybrechts.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £135,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 30 juni 2017. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 4 augustus), acht naar de European Qualifier en vier naar de Host Nation Qualifier (beide gehouden daags voor het toernooi), één Scandinavische Qualifier (gehouden op 11 augustus) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 26 augustus).

Michael van Gerwen (1) was afwezig.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
PDC Pro Tour
Darts in 2017
Sportevenement in Saksen